Kaple svatého Vintíře se nachází na více místech:

 Kaple svatého Vintíře (Čachrov) – v Poschingrově Dvoře u Javorné (obec Čachrov)
 Kaple svatého Vintíře (Prášily) – pod horou Březník v bývalé osadě Rovina (obec Prášily)
 Kaple svatého Šebestiána, svatého Valentýna a svatého Vintíře – zaniklá kaple v bývalé osadě Stodůlky

Související články 
 Kostel svatého Vintíře